Hindu bezeichnet:

 einen Anhänger des Hinduismus
 Hindu (Hiiumaa), einen Ort der Landgemeinde Hiiumaa, Kreis Hiiu, Estland
 Hindu (Saaremaa), einen Ort der Landgemeinde Saaremaa, Kreis Saare, Estland
 Sõrve-Hindu, bis 2017 Hindu, einen Ort der Landgemeinde Saaremaa, Kreis Saare, Estland
 The Hindu, eine englischsprachige Tageszeitung in Indien